Џастис има више значења:
 Џастис (Западна Вирџинија)
 Џастис (Оклахома)
 Џастис (Илиноис)